Хуа́н Мари́я Сху́вер (Шу́вер) (, при рождении ; 26 февраля 1852 — август 1883) — голландский исследователь Африки. Родом из Амстердама.

Сын богатого купца; в юности много путешествовал по Европе, Среднему Востоку и Северной Африке. В 21 год он работал частным корреспондентом голландской газеты Algemeen Handelsblad, освещающим события Третьей Карлистской войны в Испании. Впоследствии он отправился на Балканы и сообщал газете события Русско-Турецкой войны (1877—1878). В 1879 году его отец умер, и Схувер унаследовал состояние. В это время он планировал осуществление мечты всей жизни, научной экспедиции во внутренние районы Африки. Он присоединился к Королевскому географическому обществу в Лондоне и посещал занятия по различным предметам, чтобы подготовиться к предстоящей поездке.

В марте 1881 года он достиг Хартума с небольшим отрядом и впоследствии провел большую часть следующих двух лет, выполняя исследования юго-восточного Судана, в частности восточного водораздела Белого Нила и горных районов, окружающих верховья Голубого Нила. В южном Судане он проявлял живой интерес к политическим и социальным аспектам этого района и сделал важные исторические и этнографические наблюдения в отношении различных племен, с которыми он сталкивался. В августе 1883 года он был смертельно ранен копьем во время стычки с племенем Динка в Тек, деревне, которая была на расстоянии двухдневного путешествия из гарнизона в Мешра-эр-Реке.

Схувер вёл обширные записи во время экспедиции, и предметы, которые он собирал во время своего пребывания в Судане, теперь размещены в Национальном музее этнологии в Лейдене.

Примечания

Ссылки 
 http://drevlit.ru/docs/abissiniya/Bulatovich1/text1.php#3
 Горнунг, М. Б., Ю. Г. Липец и И. Олейников, История открытия и исследования Африки, М., 1973., стр. 367.
 Wendy James, Gerd Baumann and Douglas H. Johnson, Juan Maria Schuver’s Travels in North East Africa, 1880—1888. The Hakluyt Society, 1996. ISBN 0-904180-45-X, 9780904180459.
 J. M. Schuver, Reisen in oberen Nilgebiet. Erlebnisse und Beobachtungen auf der Wasserscheide zwischen Blauen und Weissen Nil und der aegyptisch-abessinischen Grenzländern, 1881 und 1882, Gotha, 1883.

Путешественники Нидерландов
Исследователи Африки
Путешественники XIX века
Персоналии:Амстердам